est la formule brute de plusieurs isomères.
 anthracène, numéro CAS 
 phénanthrène, numéro CAS